Пеньки́ — топоним:

Белоруссия 
 Пеньки — деревня в Криничном сельсовете Мозырского района Гомельской области

Россия

Алтайский край 
 Пеньки — село в Ребрихинском районе.

Брянская область 
 Пеньки — село в Новозыбковском районе.

Владимирская область 
 Пеньки — село в Судогодском районе.

Ивановская область 
 Пеньки — село в Кинешемском районе.
 Пеньки — село в Палехском районе.
 Пеньки — село в Приволжском районе.
 Пеньки — село в Пучежском районе.

Калининградская область 
 Пеньки — село в Черняховском районе.

Кировская область 
 Пеньки — село в Вятскополянском районе.

Костромская область 
 Пеньки — село в Антроповском районе.
 Пеньки — село в Островском районе.

Липецкая область 
 Пеньки — село в Данковском районе.

Нижегородская область 
 Пеньки — село в Тонкинском районе.

Пензенская область 
 Пеньки — село в Вадинском районе.

Пермский край 
 Пеньки — деревня в Добрянском районе.
 Пеньки — деревня в Кишертском районе.
 Пеньки — деревня в Чусовском районе.

Рязанская область 
 Пеньки — село в Пителинском районе.

Санкт-Петербург 
 Пеньки — исторический район.

Свердловская область 
 Пеньки — село в Талицком городском округе Свердловской области.

Тамбовская область 
 Пеньки — село в Моршанском районе.

Ярославская область 
 Пеньки — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Пеньки — посёлок в Хмельницкой области.

См. также 
 
 Пиньки